El término Aqua puede referirse a:

 El nombre de Aqua que recibe la apariencia de la interfaz gráfica de usuario del sistema operativo X del ordenador Apple Macintosh.
 El grupo de música pop/dance Aqua.
 El manga Aqua.
 Aqua, un satélite antiguo de observación terrestre de los Estados Unidos.
 Aqua película documental dirigida por Manel Almiñana en el año 2008.
 En cosmética, suele referirse a Agua desionizada.
 El personaje de Kingdom Hearts Birth By Sleep Aqua.
 Aqua, una de las protagonistas de la serie KonoSuba!.
 Aqua, una personaje de la serie videojuego Kingdom Hearts.
 Aqua, un rascacielos de 86 plantas de Chicago finalizado en 2009. 
 Aqua, cuarto álbum de estudio de la banda de rock progresivo Asia.